El Paso är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. El Paso ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt El Paso är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om El Paso. Runt El Paso är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Llanos de Aridane,  km väster om El Paso. I omgivningarna runt El Paso  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kanarieöarna